Regno Unito
 Beeston – parrocchia civile del Cheshire
 Beeston – area della City of Leeds
 Beeston – cittadina del Nottinghamshire
 Beeston Regis – parrocchia civile del Norfolk
 Beeston St. Andrew – parrocchia civile del Norfolk
 Beeston with Bittering – parrocchia civile del Norfolk

 Persone
 Alfred Felix Landon Beeston – orientalista inglese